Příjmení Hanzl/Hanzlová může označovat:

 Alena Hanzlová (* 1955), česká architektka, fotografka a kurátorka
 Jan Hanzl (1920–2004), český hokejista, bratr hokejového brankáře Jiřího Hanzla
 Jan Hanzl (cyklokrosař)
 Jiří Hanzl (rozcestník), více osob
 Josef Hanzl (1903–1942), člen II. (sokolského) odboje, podporovatel parašutistů operace Anthropoid
 Robin Hanzl (* 1989), český profesionální hokejista
 Stanislav Hanzl (sochař) (1919–2011), český sochař a restaurátor historických památek
 Stanislav Hanzl (1938–1996), český vysokoškolský pedagog
 Zdeňka Hanzlová (1904–1942), členka II. odboje, manželka Josefa Hanzla

podobná příjmení
 Handzel
 Hanzal
 Hanzel
 Hanzlík

Česká příjmení